Brando ist der Familienname folgender Personen:

 Cheyenne Brando (1970–1995), tahitianisches Model
 Christian Brando (1958–2008), US-amerikanischer Schauspieler
 Frédéric Brando (* 1973), französischer Fußballspieler
 Jocelyn Brando (1919–2005), US-amerikanische Schauspielerin
 Marlon Brando (1924–2004), US-amerikanischer Schauspieler
 Oscar Brando (* 1954), uruguayischer Literaturkritiker und Verleger
 Paul Brando (1894–1978), deutscher Politiker der SPD

Brando bezeichnet:
 die französische Gemeinde Brando, siehe Brando (Korsika)

 einen Hersteller von Bildschirmschutzfolien, Brando (Unternehmen)

 einen in der Renaissance verbreiteten Tanz, Brando (Tanz)